Вилейка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вилейка — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Вилейка — город в Минской области.
 Вилейка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Вилейка — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Вилейка — деревня в Селижаровском районе Тверской области.